«Сего́дня» — латвийская русскоязычная независимая демократическая газета, выходившая в Риге с 17 августа 1919 по 21 июня 1940. Являлась наиболее крупной и содержательной из русских газет в Прибалтике. Газета не относилась к эмигрантской русскоязычной печати, так как была основана уроженцами Латвии и официально именовалась латвийской газетой на русском языке.

Владельцы и сотрудники газеты 
 Владельцы: Я. Брамс и Б. Поляк
 Редакторы: Н. С. Бережанский, М. И. Ганфман, Б. О. Харитон и М. Мильруд.
 Сотрудники: А. Аверченко, М. Айзенштадт, Ю. Айхенвальд, М. Алданов, А. Амфитеатров, К. Бальмонт, К. Бельговский, Н. Волковысский, Юрий Галич (Ю. И. Гончаренко), Сергей Горный (А. Оцуп), А. Даманская, Л. Зуров, А. Изгоев, В. Ирецкий, А. Кизеветтер, В. Клопотовский-Лери, Lolo (Мунштейн), Лев Максим (М. Асс), С. Минцлов, Вас. Ив. Немирович-Данченко, Жак Нуар (Я. Окснер), Б. Оречкин, М. Первухин, П. Пильский, Игорь Северянин, Я. Судрабкалн, В. Третьяков, Е. Шкляр и другие.

Закрытие газеты и судьба сотрудников 
После ввода советских войск в Латвийскую Республику (17 июня 1940 года) в стране начался немедленный демонтаж всех демократических институтов, в первую очередь свободной прессы. Последний номер газеты «Сегодня» вышел 21 июня 1940 года, после чего она была закрыта. Стремясь спасти газету, редакция изменила название на «Русская газета» и после перерегистрации 28 июня возобновила выпуск. Однако это не устроило советскую администрацию, и после выхода 2 июля 1940 года 5-го номера «Русская газета» также была закрыта. После принудительной смены главного редактора и ареста многих сотрудников бывшая «Сегодня» возобновила выход 4 июля 1940 года под названием «Трудовая газета» — которая, в свою очередь, была запрещена 9 ноября 1940 года и поглощена редакцией новообразованной газеты «Пролетарская правда». С 1945 года в здании редакции (построена в 1939 году по проекту латвийского архитектора Сергея Антонова) газеты на улице Дзирнаву, 55/57 располагалась типография и издательства газет «Советская Латвия», «Циня», «Советская Молодёжь» и др.

Судьбы сотрудников «Сегодня» в большинстве сложились трагически. Были арестованы и депортированы в советские концлагеря М. Мильруд, Б. О. Харитон, А. К. Перов, Э. Махтус, Г. А. Ландау. Карикатурист С. А. Цивинский был расстрелян в Москве на Лубянке. И. А. Тейтельбаум и Александрс Гринс были расстреляны в Астрахани. Габриэль Левин покончил с собой в Воркуте. Юрий Галич покончил с собой в Риге после вызова в НКВД. Пётр Пильский лежал парализованный после инсульта и потому не был арестован НКВД; он умер в декабре 1941 года уже во время нацистской оккупации Латвии.

Оба издателя, Я. Брамс и Б. Поляк, лучше других оценив ход событий, успели эмигрировать в США.

Примечания

Литература 
 ГАЗЕТА «СЕГОДНЯ» 1919—1940. Роспись. В 2 частях.
 Ч. 1 (1919—1930). Сост. Ю. Абызов. Рига. Издание Латвийской национальной библиотеки. 2001. 414, [2] с.
 Ч. 2 (1931—1940). Сост. Ю. Абызов. Рига. Издание Латвийской национальной библиотеки. 2001. 386, [2] с.
 Равдин Б., Флейшман Л., Абызов Ю. «Русская печать в Риге: из истории газеты „Сегодня“ 1930-х годов», Stanford, 1997

Ссылки 
 
 
 periodika.lv — доступна часть подшивки «Сегодня»
 The European Library — доступна часть подшивки «Сегодня»
 Ракитянский А. Русская печать в Риге (30-е годы)
 Феномен рижской русской газеты «Сегодня» объясняют современные латвийские ученые LSM.lv 28.08.2019

Газеты Латвии на русском языке
История Латвии
Закрывшиеся газеты